Ndyuka kan verwijzen naar:
 Ndyuka (volk), een van de marronvolkeren in Suriname
 Ndyuka (taal), de taal van het volk der Ndyuka